Opalia evicta är en snäckart som beskrevs av De Boury 1919. Opalia evicta ingår i släktet Opalia och familjen vindeltrappsnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Vindeltrappsnäckor
evicta